Žiar může být:

slovenské lidské sídlo
 zkrácený tvar názvu města Žiar nad Hronom
 Žiar (okres Liptovský Mikuláš), obec v okrese Liptovský Mikuláš
 Žiar (okres Revúca), obec v okrese Revúca
 osada obce Hrušov v okrese Veľký Krtíš
 osada obce Selce v okrese Poltár

slovenský vrch nebo pohoří
 Žiar, slovenské pohoří
 Žiar (Žiar), vrch ve stejnojmenném pohoří
 Žiar (Kremnické vrchy), kopec v Kremnických vrších
 Žiar (Malá Fatra, Istebné), hora v Malé Fatře u Istebného
 Žiar (Malá Fatra, Kraľovany), hora v Malé Fatře u Kraľovan
 Žiar (Malá Fatra, Kunerad), hora v Malé Fatře u Kuneradu
 Žiar (Nízké Tatry, Lomnistá dolina), hora v Nízkých Tatrách nad Lomnistou dolinou
 Žiar (Nízké Tatry, Liptovská Osada), hora v Nízkých Tatrách u Liptovské Osady
 Žiar (Ostrôžky), vrch v Ostrôžkoch
 Žiar (Považské podolí), vrch v Považském podolí
 Žiar (Vtáčnik), vrch v pohoří Vtáčnik

jiný význam
 Žiar (přírodní památka), chráněné území v Nízkých Tatrách
 Žiar (rekreační středisko), rekreační středisko v Rajeckolesnianské dolině

Související články 
 Malý Žiar
 Turíkov Žiar
 Veľký Žiar – více různých významů (rozcestník)
 Žiarská kotlina
 Žiarska dolina

Externí odkazy